Vagabundagem
Ou ainda:
O Vagabundo - personagem de Chaves

Ver também
Vadio

Desambiguação